Гвачочи има више значења:

 Гвачочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Гвачочи (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвачочи (Гвачочи, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвачочи (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику